Het team tafeltennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van zondag 1 tot en met vrijdag 6 augustus 2021. Regerend olympisch kampioen was het Chinese team, dat als nummer één van de plaatsingslijst de titel verdedigd. Op 1 augustus, de eerste dag van het teamtoernooi, werd de eerste ronde gespeeld. Het toernooi was een reguliere knock-outfase. De verliezers van de halve finale speelden in een aparte wedstrijd om het brons. In elke ronde werden drie wedstrijden afgewerkt, twee in het enkelspel en één in het dubbelspel. Voor elke overwinning kreeg een team één punt. Het team dat als eerste drie punten behaalde, won.

Plaatsingslijst

Toernooischema  

Mannen team